Eatwell steht für:

 Baron Eatwell, britischer Adelstitel

Eatwell ist der Familienname folgender Personen:

 John Eatwell, Baron Eatwell (* 1945), britischer Wirtschaftswissenschaftler
 Lucas Eatwell (* 1987), englischer Profi-Wrestler, siehe Zack Sabre Jr.